Orne puede referirse a: 

 Orne, departamento francés. 
 Río Orne, río francés de la Baja Normandía.